Mistrzostwa Świata U-21 w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2017 – dwudzieste pierwsze mistrzostwa świata U-21 w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw świata organizowany przez IHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat dwudziestu jeden. Odbył się w dniach 18–30 lipca 2017 roku w Algierze. Tytułu zdobytego w 2015 roku broniła reprezentacja Francji.

Informacje ogólne 
Podczas kongresu IHF pod koniec października 2013 roku nie wybrano gospodarza zawodów, Algieria otrzymała prawa do ich organizacji decyzją Rady tej organizacji. W mistrzostwach uczestniczyły dwadzieścia cztery reprezentacje wyłonione we wcześniejszych kontynentalnych eliminacjach, miejsce przeznaczone dla reprezentanta Oceanii otrzymała Szwecja.

Losowanie grup zaplanowano na 10 maja 2017 roku w siedzibie IHF w Bazylei i w jego wyniku utworzono cztery sześciozespołowe grupy. Harmonogram rozgrywek opublikowano na początku czerwca 2017 roku. Mistrzostwa rozegrano w dwóch halach w Algierze, a nad ich przebiegiem czuwało szesnaście par arbitrów. Zawody były transmitowane w Internecie.

Wszystkie trzynaście europejskich zespołów awansowało do fazy pucharowej, a jedyną pozaeuropejską drużyną w ćwierćfinałach była Tunezja. W finale spotkały się Dania i Hiszpania. Po dogrywce triumfowali w nim Hiszpanie, dla których był to pierwszy tytuł w historii, a bohaterami meczu byli Xoán Ledo i Daniel Dujshebaev. Brąz natomiast zdobyli Francuzi po zwycięstwie nad Niemcami.

Po zakończonym turnieju IHF opublikowała statystyki indywidualne i drużynowe.

Losowanie grup 
Przed losowaniem drużyny zostały podzielone na sześć koszyków.

W wyniku losowania wyłonione zostały cztery grupy liczące po sześć zespołów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 9–16

Mecze o miejsca 17–20

Mecze o miejsca 21–24

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne 
Nagrody indywidualne otrzymali:

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona IHF 

2017
2017 w piłce ręcznej
2017 w Afryce
Algieria w XXI wieku
Piłka ręczna w Algierii
Sport w Algierze
Historia Algieru